Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kam ein Lucky Loser. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. August 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 61 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Mason (Ohio)